Лоховска Брда су пусто насељено мјесто у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Извори

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Бихаћ
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Пуста насеља у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини